Star One – brazylijski operator satelitarny
 Star One – projekt muzyczny Arjena Anthony’ego Lucassena
 STAR One – hinduski kanał telewizyjny